Témoin muet est le titre des œuvres suivantes : 
 Témoin muet (), roman policier d'Agatha Christie mettant en scène Hercule Poirot, publié en 1937, qui a connu plusieurs adaptations homonymes :
 Témoin muet (), téléfilm de la série britannique Hercule Poirot d'ITV, diffusé en 1996 ;
 Témoin muet, bande dessinée française de Marek publiée en 2009 dans la collection Agatha Christie ;
 Témoin muet, téléfilm de la série française Les Petits Meurtres d'Agatha Christie de France 2, diffusé en 2013.
 Témoin muet (), film américano-germano-russo-britannique d'Anthony Waller sorti en 1994.